Михаи́л Зив:
 Зив, Михаил Давидович (1947—2015) — русский израильский поэт, библиотекарь.
 Зив, Михаил Павлович (1921—1994) — советский, российский композитор.